

Persone 
 Adrian Paci (1969) – artista albanese
 Agostino Paci (1845-1902) – medico e chirurgo italiano
 Alessandro Paci (1964) – comico, cabarettista, attore e regista italiano
 Enzo Paci (1911-1976) – filosofo italiano
 Enzo Paci (1973) – attore teatrale italiano
 Ernesto Paci (1887-1934) – astronomo e presbitero italiano
 Francesca Paci (1971) – giornalista italiana
 Giacomo Maria Paci (1798-...) – fisico italiano
 Guido Paci (1949-1983) – pilota motociclistico e bobbista italiano
 Mario Paci (1878-1946) – pianista e direttore d'orchestra italiano
 Massimo Paci (1936) – sociologo italiano
 Massimo Paci (1978) – calciatore italiano
 Paolo Paci (1959) – giornalista e viaggiatore italiano
 Paolo Paci (1990) – cestista italiano
 Peppi Paci (1890-1967) – poeta italiano
 Roberto Paci (1964) – calciatore italiano
 Roberto Paci Dalò (1962) – regista e artista visivo italiano
 Roy Paci (1969) – trombettista, cantante, compositore e produttore discografico italiano

Altro
 Paci – famiglia nobile italiana originaria di Firenze, con ramificazioni in Città di Castello, Cesena e Rimini, Civitanova
 PACI – acronimo con cui si indica l'infarto cerebrale parziale della circolazione anteriore (dall'inglese partial anterior circulation infarct)